Duquesnoy est un nom propre français qui peut faire référence à :

Onomastique 
Duquesnoy est un patronyme à valeur topographique : « du Quesnoy », « habitant de la chênaie » qui indique la provenance d'un lieu, Le Quesnoy, Quesnoy étant la forme picarde du français chênaie.

Patronyme

Duquesnoy 
 Adrien Duquesnoy (1758-1808), personnalité de la Révolution française ;
 Charles-François-Honoré Lanctin, dit Duquesnoy (1758-1822), chanteur et compositeur français ;
 Ernest Dominique François Joseph Duquesnoy (1749-1795), personnalité de la Révolution française ;
 Jérôme Duquesnoy l’Ancien, sculpteur bruxellois (auteur du Manneken-pis) ;
 François Duquesnoy (1597-1643), sculpteur bruxellois, fils du précédent ;
 Jérôme Duquesnoy le jeune, sculpteur bruxellois, frère du précédent ;
 Florent Joseph Duquesnoy (1761-1801), général français ;
 Roger Duquesnoy (1948-), joueur français de basket-ball.

du Quesnoy 
 du Quesnoy, famille noble de Normandie.

Voir aussi 

 
 Duquesnois

Patronyme français
Patronyme picard